RJNA est un code, qui signifie :
 aéroport de Nagoya (Japon), selon le code OACI des aéroports.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports